La falconeria è una pratica venatoria che si basa sull'uso di falchi o altri uccelli rapaci per catturare prede, solitamente altri uccelli ma anche mammiferi di taglia piccola (utilizzando i falchi) o medio-grande (utilizzando le aquile). Nel corso della storia dell'umanità, svariati rapaci sono stati utilizzati dall'uomo per aiutarlo nella caccia.

Categorie
Le specie di rapaci utilizzate in falconeria, sulla base delle caratteristiche morfologiche ed al tipo di volo, possono essere suddivise in tre grandi categorie:
Rapaci di alto volo (Long-wings): sono appartenenti al genere Falco (falco pellegrino, lanario, sacro ecc.); vengono lanciati in volo, salgono in quota e catturano la preda dopo una picchiata;
Rapaci di basso volo (Short-wings): sono appartenenti al genere Accipiter (astore, sparviero ecc.); vengono lanciati direttamente dal pugno all'inseguimento di una preda, hanno ali corte e volo con grande accelerazione;  (Broad-wings): generi Buteo, Aquila, Haliaeetus ecc.; possono essere lanciati direttamente dal pugno oppure fatti volare in volo d'attesa in termica.

Analitica

Falconeria
 Accipiter gentilis (astore),
 Accipiter nisus (sparviero),
 Aquila chrysaetos (aquila reale),
 Buteo buteo (poiana comune),
 Buteo lineatus (poiana spallerosse o falco dalle spalle rosse),
 Buteo jamaicensis (poiana codarossa o falco dalla coda rossa),
 Buteo regalis (poiana ferruginosa),
 Buteo rufinus (poiana codabianca)
 Falco biarmicus (falco lanario),
 Falco cherrug (falco sacro),
 Falco columbarius (smeriglio),
 Falco jugger (falco laggar),
 Falco peregrinus (falco pellegrino),
 Falco peregrinus brookei (pellegrino brookei),
 Falco peregrinus peregrinus (pellegrino scozzese),
 Falco rusticolus (girfalco),
 Falco sparverius (gheppio americano),
 Falco subbuteo (falco lodolaio eurasiatico),
 Falco tinnunculus (gheppio comune),
 Milvus migrans (nibbio bruno),
 Parabuteo unicinctus (poiana di Harris),
Rapaci pregiati e rari per la falconeria e non sono:
 Accipiter poliogaster (astore panciagrigia),
 Aquila clanga (aquila anatraia maggiore o aquila macchiata),
 Circus aeruginosus (falco di palude),
 Circus cyaneus (albanella reale),
 Falco berigora (falco bruno),
 Falco vespertinus (falco cuculo),
 Haliaëtus albicilla (aquila di mare),
 Milvus milvus (nibbio reale),
 Pernis apivorus (falco pecchiaolo),
 Urotriorchis macrourus (astore coda lunga o falco africano coda lunga).

Varie
Uccelli addestrati come i rapaci ma non usati in falconeria sono:
 Coloeus monedula (taccola).
 Corvus corax (corvo imperiale),
 Corvus cornix (cornacchia grigia),
 Corvus corone (cornacchia nera),
 Corvus frugilegus (corvo nero comune),

Voci correlate
Falconeria

Collegamenti esterni
Info falconeria

Falconeria